Амурлаг:

 Амурлаг — Амурский железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (1938—1941).
 Амурлаг — Амурский исправительно-трудовой лагерь (1947—1953).